Pelican Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pelican Rock (Del Norte County, Kalifornien)
 Pelican Rock (San Mateo County, Kalifornien)
 Pelican Rock (Oregon)
 Pelican Rock (Grenadinen), Felseneiland der Grenadinen, St. Vincent und die Grenadinen